Manca steht für:

 ein Entwicklungsstadium der Riesenasseln, siehe Riesenasseln #Fortpflanzung
 (15460) Manca, ein Asteroid des Hauptgürtels

Manca ist der Familienname folgender Personen:
 Enrico Manca (1931–2011), italienischer Journalist, Politiker und Präsident von RAI
 Fortunato Manca (1934–2008), italienischer Boxer
 Francesco Manca (* 1966), italienischer Astronom
 Gabriele Manca (* 1957), italienischer Komponist
 Tiziano Manca (* 1970), italienischer Komponist

MANCA steht für:
 MANCA Festival, Nizza, Côte d’Azur
Siehe auch:
 Mancha
 Manka